Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1975/1976 vanns av Anderlecht, Belgien som i finalen slog West Ham United, England med 4-2 i Bryssel den 5 maj 1976.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1975/1976 på UEFA:s sida 
Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1975 i Europa
1976 i Europa
Fotbollssäsongen 1975/1976
1975/1976